La Supertaça Cândido de Oliveira 1996 è stata la 18ª edizione di tale edizione, l'annuale incontro di apertura della stagione calcistica portoghese che vede di fronte i vincitori della Primeira Divisão della stagione precedente e della Taça de Portugal (o la finalista di quest'ultima in caso il vincitore di campionato e coppa coincidano).

Nella Supercoppa del 1996 si affrontarono il Porto (campione della Primeira Divisão 1995-96) e il Benfica, detentore della Taça de Portugal.

L'andata allo Stadio das Antas si concluse 1-0 per i padroni di casa del Porto, i quali al ritorno allo Stadio da Luz di Lisbona dilagarono 0-5. Per i Dragões si tratta del nono titolo di Supertaça della sua storia.

Tabellini

Andata

Formazioni

Ritorno

Formazioni

Note 

Incontri dello S.L. Benfica
Incontri del F.C. Porto
Supertaça Cândido de Oliveira